Die Saison 2015/16 der 2. Volleyball-Bundesliga der Frauen war die vierzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Sie begann am 19. September 2015 und endete am 2. April 2016. In diesem Wettbewerb wurde in zwei Ligen gespielt.

2. Bundesliga Nord 
Meister wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen. Sowohl die Westdeutschen als auch Vizemeister VfL Oythe verzichteten auf den Aufstieg.
Der Tabellenletzte TV Eiche Horn Bremen stieg in die Dritte Liga ab. Da es keinen Aufsteiger aus den unteren Klassen gab, verblieb der Ruderclub Sorpesee dagegen in der 2. Bundesliga.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Nord der Frauen:
 Köpenicker SC II Berlin
 Skurios Volleys Borken
 TV Eiche Horn Bremen
 SV Blau-Weiß Dingden
 SCU Emlichheim
 TV Gladbeck
 DSHS SnowTrex Köln
 Bayer Leverkusen
 USC Münster II
 VfL Oythe
 VCO Schwerin
 RC Sorpesee
 Stralsunder Wildcats

Meister der Saison 2014/15 wurde der VfL Oythe. Aus finanziellen Gründen übertrug der TSV Rudow Berlin sein Spielrecht an den Köpenicker SC, der mit seiner zweiten Mannschaft in der Spielklasse antrat. Aus finanziellen und personellen Gründen zog sich die SG Marmagen-Nettersheim in die Dritte Liga zurück. Aufsteiger in die zweithöchste deutsche Spielklasse waren der TV Eiche Horn Bremen, der SV Blau-Weiß Dingden und der RuderClub Sorpesee. Die Stützpunktmannschaft Schweriner SC II startete wie auch schon im Vorjahr mit einem Sonderspielrecht als VCO Schwerin.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Most Valuable Player 
Als Most Valuable Player (MVP), also beste Spielerin, wurde Casey Hinger vom VfL Oythe geehrt. Zweitplatzierte dieser Ehrung wurde Pia Walkenhorst von den Skurios Volleys Borken, Dritte Lynn Braakhuis ebenfalls aus Borken.

2. Bundesliga Süd 
Meister wurde der VC Offenburg, der auf sein Aufstiegsrecht verzichtete. Dieses nahm das zweitplatzierte SWE Volley-Team wahr. Absteigen in die 3. Liga mussten die Dintervolleys Engelsdorf und die proWIN Volleys TV Holz.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende dreizehn Mannschaften in der 2. Bundesliga Süd der Frauen:

 VCO Dresden
 Dintervolleys Engelsdorf
 SWE Volley-Team
 VV Grimma
 proWIN Volleys TV Holz
 SV Lohhof
 DJK Sportbund München-Ost
 VC Neuwied 77
 VC Offenburg
 TG Bad Soden
 Allgäustrom Volleys Sonthofen
 Allianz MTV Stuttgart II
 Rote Raben Vilsbiburg II

Der Meister der Saison 2013/14 NawaRo Straubing konnte seinen Titel verteidigen und nahm nach der Spielzeit 2014/15 sein Aufstiegsrecht wahr. Den Gang in die Drittklassigkeit antreten mussten die Volleys aus Chemnitz. Aufsteiger in die zweithöchste deutsche Spielklasse waren der VC Neuwied und der DJK Sportbund München-Ost. Ein Sonderspielrecht hatte weiterhin VCO Dresden.

Ergebnisse

Tabelle 
Seit der Saison 2013/14 gilt für den Spielbetrieb des DVV eine neue Punkteregel: Für einen 3:0- oder einen 3:1-Sieg gibt es drei Punkte, für einen 3:2-Sieg zwei Punkte, für eine 2:3-Niederlage einen Punkt und für eine 1:3- oder 0:3-Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Anzahl der gewonnenen Spiele, dann der Satzquotient (Divisionsverfahren) und schließlich der Ballpunktquotient (Divisionsverfahren).

Weblinks 
 2. Volleyball-Bundesliga Nord Frauen Archiv
 2. Volleyball-Bundesliga Süd Frauen Archiv

Einzelnachweise 

2015 16
Volleyballsaison 2015/16